Bigottini est un patronyme italien. Il est notamment porté par :
 François Bigottini (1717-1786), acteur franco-italien du 
 Émilie Bigottini (1784-1858), fille du précédent, danseuse française du .

Voir aussi 
 Hôpital René-Muret-Bigottini, hôpital de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris situé à Aulnay-sous-Bois

Patronyme italien